Майк Манелюк (,  1 жовтня 1973, Вінніпег) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Провів три сезони в складі «Брендон Вет Кінгс», перш ніж стати професіоналом. Майк відіграв п'ять сезонів у клубах АХЛ «Балтимор Бендітс», «Вустер Айскетс» та «Філадельфія Фентомс».

Відігравши 85 матчів у НХЛ, захищаючи кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Чикаго Блекгокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Колумбус Блю-Джекетс», з сезону 2001/02 перебрався до Європи, де чотири роки провів у команді НЛА «Лугано», ставши одним із найкращих бомбардирів. Згодом по два сезони провів у складі інших швейцарських клубів «Цуг», «Базель» і «Давос».

Сезон 2008/09 розпочав у складі «Динамо» (Мінськ), надалі продовжив виступи за друголіговий швейцарський клуб «Лангенталь».

Завершив ігрову кар'єру в сезоні 2009/10 відігравши в складі трьох клубів.

У складі збірної Канади бронзовий призер чемпіонату світу 1995 в Швеції.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Джека А. Баттерфілда — 1998.
 Чемпіон Швейцарії в складі «Лугано» — 2003.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Вінніпега
Українці Канади
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти «Базеля»
Хокеїсти «Давоса»
Хокеїсти «Динамо» (Мінськ)
Хокеїсти «Лангенталя»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти АХЛ‎